Patryk Tuszyński (ur. 13 grudnia 1989 w Sycowie) – polski piłkarz występujący na pozycji napastnika w Chojniczance Chojnice.

Kariera zawodnicza 
Tuszyński swoją piłkarską karierę zaczynał w Marcinkach Kępno, skąd przeniósł się do Gawina Królewska Wola. Następnie reprezentował barwy Ślęzy Wrocław. Kolejne kluby to MKS Kluczbork i Lechia Gdańsk, z której w 2013 roku został wypożyczony do I-ligowej Sandecji Nowy Sącz. W czasie swoich występów w Lechii grał także w trzech spotkaniach Młodej Ekstraklasy, gdzie strzelił jednego gola i w III-ligowej Lechii II Gdańsk. 20 czerwca 2014 w wyniku rozliczeń za Adama Dźwigałę między Jagiellonią a Lechią został oddany przez gdańszczan do klubu ze stolicy Podlasia.

Statystyki klubowe 
Aktualne na 15 maja 2019:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  
 

Polscy piłkarze
Piłkarze Ślęzy Wrocław
Piłkarze MKS Kluczbork
Piłkarze Lechii Gdańsk
Piłkarze Sandecji Nowy Sącz
Piłkarze Jagiellonii Białystok
Piłkarze Çaykur Rizesporu
Piłkarze Zagłębia Lubin
Piłkarze Piasta Gliwice
Piłkarze Wisły Płock
Piłkarze Chojniczanki Chojnice
Ludzie urodzeni w Kępnie
Urodzeni w 1989